Фре́дрик Марч (; 31 августа 1897 — 14 апреля 1975) — американский актёр театра и кино, лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильмах «Доктор Джекилл и мистер Хайд» (1931) и «Лучшие годы нашей жизни» (1946). Также был двукратным лауреатом высшей американской театральной премии «Тони» — в 1947 году (постановка «Много лет назад») и в 1957 году («Долгий день уходит в ночь» Юджина О’Нила).

Биография 
Эрнест Фредерик Макинтайр Бикел родился в городе Расин в Висконсине; сын Коры Браун Марчер и Джона Ф. Бикела. Учился в начальной школе Уинслоу, Рэйсинской старшей школе и Висконсин-Мэдисонском университете. После окончания университета начал работать служащим банка, однако вскоре решительно пересмотрел свои жизненные установки (поводом к этому послужила срочная операция по удалению аппендицита) и в 1921 году стал сниматься в кино в ролях второго плана, но затем перебрался на театральную сцену, вскоре дебютировав на Бродвее.

В 1924 году по настоянию своего приятеля режиссёра Джона Кромвелла взял себе сценический псевдоним «Фредрик Марч» (сокращённый вариант фамилии матери — Марчер). После кратковременного брака с актрисой Эллис Бейкер в 1927 году женился повторно — на актрисе Флоренс Элдридж, с которой не расставался до конца своих дней. После успешной роли в пьесе «Королевская семья», где сатирически изображалось семейство Бэрриморов, Марч попал в поле зрения агентов студии «Парамаунт» и подписал с ней в конце 1928 года пятилетний контракт.

Марч был впервые номинирован на премию «Оскар» в 1930 году за роль в фильме «Королевская семья Бродвея», а в 1932 году получил эту премию за двойную главную роль в фильме «Доктор Джекилл и мистер Хайд». После этого Марч снимается в целой череде фильмов, поставленных по успешным пьесам и литературным произведениям и признанных классикой Голливуда 1930-х годов — «Серенада трёх сердец» (1933), «Смерть берёт выходной» (1934), «Отверженные» (1935), «Энтони Несчастный» (1936) и «Звезда родилась» (1937).

Марч был одним из тех актёров, которые отказывались подписывать со студиями выгодные, но кабальные долговременные договоры и оставляли за собой право выбирать роли и избегать самоповторов. В 1937 году он возвращается на Бродвей, однако крупный театральный успех приходит к нему только после роли в спектакле по пьесе Торнтона Уайлдера «На волосок от гибели» в 1942 году. Он дважды становится лауреатом премии «Тони» — в 1947 году за роль в пьесе Рут Гордон «Много лет назад» и в 1957 году за роль в пьесе Юджина О’Нила «Долгий день уходит в ночь».

Одновременно Марч продолжает сниматься в кино, однако реже, чем прежде. Примечательны его роли в фильмах «Я женился на ведьме» (1942) и «За лесами» (1948). За роль в фильме «Лучшие годы нашей жизни» (1946) он получает вторую премию «Оскар». Среди более поздних фильмов с участием Фредрика Марча выделяются «Смерть коммивояжёра» (1951), «Пожнёшь бурю» (1960) и «Продавец льда грядёт» (1973).

Фредрик Марч удостоен звезды на голливудской «Аллее славы» (1616 Vine Street).

Фильмография

Награды 
 1932 — «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» («Доктор Джекил и мистер Хайд»)
 1947 — «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» («Лучшие годы нашей жизни»)

Примечания 

Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Голливудская «Аллея славы»
Киноактёры США
Члены Демократической партии США
Умершие от рака предстательной железы